Puchar Polski Strongman 2006 – cykl indywidualnych zawodów polskich siłaczy, rozgrywanych w 2006 r.

Eliminacje 
Data: 23 kwietnia 2006 r.
Miejscowość: Gdynia

WYNIKI ELIMINACJI:

Zobacz też
 Mistrzostwa Polski Strongman 2006

Przypisy 

2006
2006 w zawodach strongman
2006 w polskim sporcie